

Sigle 
 Unsolicited commercial email – email commerciale non richiesta, spam
 Unità centrale di elaborazione di un computer
 University of Central England – precedente denominazione della Birmingham City University, università britannica
 Undetected Cheat Engine – è un particolare memory scanner (scanner della memoria RAM) che prende il nome da un noto software (Cheat Engine) e da cui ne copia le funzioni. La differenza tra l'UCE e il "vero" Cheat Engine sta nel fatto che è Undetected, ovvero non è rilevabile dalle protezioni che vengono inserite nei giochi (anti-cheats).

Codici 
 UCE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eunice, Louisiana (Stati Uniti)